Mornington Crescent, station du métro de Londres
 Mornington Crescent, rue de Londres qui donne son nom à la station
 Mornington Crescent, parodie de jeu radiophonique